Espen Jacobsen (ur. 15 września 1998) – norweski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

W grudniu 2014 w Notodden zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w czwartej i piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miejscu w grudniu 2016, zajmując 18. pozycję. W marcu 2018 w Renie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – w pierwszym starcie został zdyskwalifikowany, a dzień później był 38. W styczniu 2020 w Zakopanem po raz pierwszy zajął lokaty w czołowej dziesiątce zawodów FIS Cupu, plasując się na 6. i 9. pozycji. 11 grudnia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, za zajęcie 11. lokaty w Vikersund.

Jacobsen stawał na podium mistrzostw Norwegii – w październiku 2020 z drużyną regionu Sør-Trøndelag zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998